Rodin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Grigorjewitsch Rodin (1902–1955), sowjetischer General
 Auguste Rodin (1840–1917), französischer Bildhauer
 Dimitri Rodin (* 1975), russisch-estnischer Eishockeyspieler
 Gil Rodin (1906–1974), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Iwan Olegowitsch Rodin (* 1991), russischer Naturbahnrodler
 Judith Rodin (* 1944), US-amerikanische Psychologin und Philanthropin
 Siniša Rodin (* 1963), kroatischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof

Rodin ist der Künstlername folgender Personen:

 Aaron Thomason, britischer DJ und Produzent

Sonstiges:

 (6258) Rodin, Asteroid
 Musée Rodin, ehemaliges Hôtel Biron – beherbergt die Werke von Auguste Rodin

Siehe auch:

 Rohdin